Gilles-Jean Portejoie (né en 1949), avocat français. 
 Philippe Portejoie (né en 1956), musicien français.
 Portejoie, graphie alternative - par exemple chez l'écrivain Guy de Maupassant - du nom de Porte-Joie, ancienne commune française en Normandie.